Un po' di te è una canzone scritta da Fausto Leali, Michele Schembri e Luca Sepe, ed interpretata da Luca Sepe.

Descrizione
La canzone ha partecipato al Festival di Sanremo 1998, classificandosi al terzo posto nella sezione Giovani, piazzamento che ha consentito l'ammissione alla finale dei Campioni, dove si è piazzata 7ª.
Nel 2004 esce una nuova versione del singolo presente nell'album Raccogliendo i pensieri.

Brani musicali del Festival di Sanremo 1998